Ringelsberg bezeichnet die folgenden Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe): 

 Grand Ringelsberg (645 m), in den Vogesen nordwestlich von Oberhaslach im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Petit Ringelsberg (640 m), in den Vogesen nordwestlich von Oberhaslach im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Ringelsberg (Pfalz) (450 m), im Pfälzerwald westlich von Frankweiler im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Ringelberg (Begriffsklärung)
 Ringberg
 Ringenberg (Begriffsklärung)
 Ringsberg
 Ringelsburg